Папонов:

 Папонов, Максим Алексеевич (род. 1990) — эстонский футболист.
 Папонов, Николай Васильевич (1902—1939) — советский селекционер винограда.